Kazys Petkevičius – cestista e allenatore di pallacanestro sovietico
 Merkelis Petkevičius – tipografo lituano
 Nauris Petkevičius – calciatore lituano, attaccante
 Vytautas Petkevičius – scrittore e politico lituano